Leptacis — род платигастроидных наездников из семейства Platygastridae. Встречаются космополитно.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые (длина около 1—2 мм). Голова спереди обычно круглая, реже ромбовидной формы: темя часто приподнято острым гребнем (килем) или тупым углом; боковые глазки близки к глазам или значительно удалены от них; антенна 10-члениковая у обоих полов, у самки обычно короче, чем у самца, на вершине отчетливо булавовидная, булава 3-4-члениковая, 4-й членик узкий и тонкий; усики самца либо нитевидные по форме, с отчетливыми шейковидными перетяжками вокруг члеников жгутиков, несущие одновременно длинные прямостоячие щетинки, либо пестрые булавовидные, покрытые короткими плотными ворсинками: грудь дугообразно выгнута сверху, с боков не сильно сдавлена: парапсидальные борозды либо отсутствуют, либо присутствует (расходятся или параллельные сзади); щитик удлиненной или хотя бы треугольной формы. Переднее крыло с длинной бахромой; брюшко отчетливо стебельчатое, не сидячее, значительно уплощено дорсовентрально. Основная окраска буровато-чёрная. Усики 10-члениковые. Род был впервые описан в 1856 году немецким энтомологом Иоганном Рейнгольдом Форстером (1810—1884).

Классификация 
Род включает около 150 видов.

 Leptacis acarinata
 Leptacis acanthia
 Leptacis acuta
 Leptacis acutalata
 Leptacis acuticlava
 Leptacis adebratti
 Leptacis adiaphana
 Leptacis africana
 Leptacis aliena
 Leptacis alpina
 Leptacis ambrensis
 Leptacis americana
 Leptacis andriciphila
 Leptacis antennalis
 Leptacis apiculata
 Leptacis aramis
 Leptacis aranea
 Leptacis arcuata
 Leptacis ariadne
 Leptacis asclepius
 Leptacis athos
 Leptacis atturensis
 Leptacis bengalensis
 Leptacis bicolor
 Leptacis bicolorata
 Leptacis bidentata
 Leptacis bilineata
 Leptacis bisecta
 Leptacis bismarckensis
 Leptacis bispinosa
 Leptacis bitensis
 Leptacis brachycerus
 Leptacis brasiliensis
 Leptacis breisteini
 Leptacis brevifuniculus
 Leptacis brevigaster
 Leptacis brevipetiolata
 Leptacis buchi
 Leptacis cavei
 Leptacis celisi
 Leptacis citrea
 Leptacis claviger
 Leptacis coiba
 Leptacis coorgensis
 Leptacis coryphe
 Leptacis curvispinus
 Leptacis dendrophila
 Leptacis dilatispina
 Leptacis disticha
 Leptacis dorsalis
 Leptacis dux
 Leptacis equatoriana
 Leptacis erythropus
 Leptacis excavata
 Leptacis exigua
 Leptacis ferruginea
 Leptacis fimbriata
 Leptacis flavosignata
 Leptacis flavus
 Leptacis fragilis
 Leptacis fuscalata
 Leptacis fusiformis
 Leptacis gahani
 Leptacis graciliventris
 Leptacis grandiclava
 Leptacis grenadensis
 Leptacis halia
 Leptacis hanssoni
 Leptacis heredia
 Leptacis hispanica
 Leptacis inaequalis
 Leptacis indica
 Leptacis insularis
 Leptacis ioannoui
 Leptacis japonica
 Leptacis johnsoni
 Leptacis katanga
 Leptacis kierkegaardi
 Leptacis kivuensis
 Leptacis konkanensis
 Leptacis koreana
 Leptacis kozlovi
 Leptacis kryi
 Leptacis laevipetiolata
 Leptacis laevipleura
 Leptacis laeviusculus
 Leptacis lamellata
 Leptacis laodice
 Leptacis larsovehanseni
 Leptacis latipetiolata
 Leptacis latispina
 Leptacis leroyi
 Leptacis lignicola
 Leptacis limnocharis
 Leptacis lineatifrons
 Leptacis longiciliata
 Leptacis longiclava
 Leptacis longimanus
 Leptacis longipes
 Leptacis longispina
 Leptacis longispinula
 Leptacis luboi
 Leptacis lucidiventris
 Leptacis macrotoma
 Leptacis maculata
 Leptacis maldarensis
 Leptacis mckameyi
 Leptacis mendolongensis
 Leptacis microalata
 Leptacis microcera
 Leptacis microgaster
 Leptacis microspina
 Leptacis microtrichiata
 Leptacis minuta
 Leptacis mirabilis
 Leptacis mitratus
 Leptacis moa
 Leptacis muralla
 Leptacis nana
 Leptacis neotropica
 Leptacis nice
 Leptacis nigricornis
 Leptacis nigricorpa
 Leptacis nydia
 Leptacis obscuricornis
 Leptacis obscuripes
 Leptacis ocellaris
 Leptacis oculata
 Leptacis orchymonti
 Leptacis orientalis
 Leptacis ozines
 Leptacis pallidipetiolata
 Leptacis pallidispina
 Leptacis pallipes
 Leptacis papei
 Leptacis pauliani
 Leptacis pedestris
 Leptacis peruviana
 Leptacis philippinensis
 Leptacis piestopleuroides
 Leptacis pilosa
 Leptacis pinicola
 Leptacis piniella
 Leptacis polita
 Leptacis popovicii
 Leptacis porthos
 Leptacis pronotata
 Leptacis propodealis
 Leptacis pteridis
 Leptacis pulla
 Leptacis pumilio
 Leptacis puncticeps
 Leptacis recticauda
 Leptacis risbeci
 Leptacis rugiceps
 Leptacis schioedtei
 Leptacis seyrigi
 Leptacis soederlundi
 Leptacis srilankensis
 Leptacis sylvicola
 Leptacis synopeana
 Leptacis tenuis
 Leptacis terebrans
 Leptacis tergitalis
 Leptacis terricola
 Leptacis thanensis
 Leptacis tipulae
 Leptacis tripartita
 Leptacis upoluensis
 Leptacis wauensis
 Leptacis vicina
 Leptacis vlugi
 Leptacis xanthochroa
 Leptacis xanthopus
 Leptacis xestonota
 Leptacis yercaudensis
 Leptacis yoroensis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Norman F. Johnson. 

 
Роды перепончатокрылых